Watonwan peut faire référence à deux toponymes dans le Minnesota :
 le comté de Watonwan,
 la rivière Watonwan.